Tiglon může být: 
 Tiglon (živočich) – jiný název pro tigona – křížence lvice s tygrem
 Tiglon (firma) – turecká společnost založená roku 1999 působící v oblasti distribuce filmové zábavy